Tha Doggfather — второй альбом американского рэпера Snoop Doggy Dogg, выпущенный в 1996 году на лейблах Death Row Records\Interscope Records и посвященный близкому другу рэпера 2Pac. Перевыпущен 11 июля 2005 года. Идея названия альбома, как и передняя обложка альбома, взяты из фильма «Крёстный отец».

Об альбоме 
Несмотря на то, что альбом дебютировал на первом месте чарта Billboard 200 в первую неделю продаж с числом 478 971 проданных копий, в сумме, коммерчески альбом провалился по сравнению с другим релизом от Death Row Records, — The Don Killuminati: The 7 Day Theory — посмертным альбомом Тупака Шакура. Отчасти такой провал объясняется тем, что гангста-рэп утратил свою популярность и тем, что в рэпе теперь доминирует восточное побережье США, а не западное.

В отличие от его дебютного альбома Doggystyle, в этом альбоме, Снуп не использовал стиль G-Funk, так как, Дре не продюсировал альбом. В целом, звучание альбома изменилось. Вместо G-Funk в альбоме в большом количестве используется R&B. Тексты также изменились. Теперь они не такие агрессивные, а более спокойные, расслабленные. В этом альбоме Снуп позиционирует себя лидером мафии, в отличие от дебютного альбома, где Снуп позиционирует себя уличным гангстером. Такое изменение Снуп объяснил так: «Я захотел принести что-нибудь позитивное в жизнь гангстера. Теперь у меня два ребёнка, жена и соответственно новая жизнь. Теперь я не хочу приносить в свою музыку жестокость, плохою атмосферу. Ту которую Death Row хочет, чтобы я приносил…».

Альбом был встречен смешанными отзывами критиков. Некоторые хвалили Снупа за то, что он принес что-то позитивное в свою музыку, а другие критиковали за отказ от своего стиля.

В продюсировании альбома не принял участие Др. Дре, так как после смерти Тупака он покинул Death Row Records. Вместо Dre альбом спродюсировали его друзья и знакомые. «Tha Doggfather» стал последним альбомом Снуп Догга на лейбле Death Row Records.

Список композиций 

 «Work It Out» feat. Shaquille O’Neal & Mista Grimm
 «Dogg Collar» feat. Lady «V», KV, Big Pimpin', 6’9, Twin & Bad Azz
 «Just Watching» feat. 2Pac & Tha Dogg Pound
 «Street Life» feat. 2Pac, Val Young & Prince Ital Joe
(*) вырезанные из альбома композиции

Семплы 

 «Doggfather»
 Charlie Wilson — «Humpin»
 «Ride 4 Me» (Interlude)
 Faze-O — «Ridin’ High»
 «Snoop Bounce»
 Zapp & Roger — «More Bounce to the Ounce»
 «Vapors»
 Biz Markie — «Vapors»
 «Sixx Minutes»
 Slick Rick — «The Show»

 «(O.J.) Wake Up»
 Run-DMC — «It’s Like That»
 «Snoop’s Upside Ya Head»
 The Gap Band — «Oops Upside Your Head»
 «Doggyland»
 The Jackson 5 — «The Love You Save»

Чарты

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Snoop Dogg
Альбомы Death Row Records
Гангста-рэп-альбомы США
Джи-фанк-альбомы